Mindf*ck is een goochelprogramma met een populairwetenschappelijke insteek van AVROTROS dat wordt gepresenteerd door Victor Mids. Hij is samen met Oscar Verpoort de bedenker van het programma.

In het programma worden de trucs bij zowel bekende als onbekende Nederlanders uitgevoerd. In 2017 won het programma de televisieprijs De tv-beelden in de categorie Beste amusement. Het programma kent ook elk jaar een oudejaarsspecial op oudejaarsavond.

In 2016 werd een bijhorend boek Mindf*ck uitgebracht met 101 illusies en experimenten. In 2019 werd het vervolgboek Mindf*ck Next Level uitgebracht met 102 nieuwe illusies en experimenten.

Externe link 
 Mindf*ck bij de AVROTROS

Programma van AVROTROS